Bleda notatus és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita la malesa de la selva de l'Àfrica Central, des del sud-est de Nigèria cap al sud fins a l'oest de la República Democràtica del Congo, i cap a l'est fins a Uganda.

Referències 

Bleda